Собаньский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Собаньский, Иероним (1781—1845) — польский аристократ и предприниматель.
 Собаньский, Оскар (1935—2008) — польский кинокритик.